Mistrzostwa Norwegii w Skokach Narciarskich 2015 – zawody o mistrzostwo Norwegii w skokach narciarskich. Zawody na skoczni dużej odbyły się 3 lutego na Holmenkollbakken w Oslo, natomiast na skoczni normalnej 28–29 marca 2015 roku na skoczni Tveitanbakken w Heddal.

Mistrzem na skoczni dużej został Anders Jacobsen, przed Andersem Fannemelem oraz Rune Veltą. Na skoczni dużej nie skakały panie, które wystąpiły 28 marca na skoczni normalnej, a zwyciężczynią na Tveitanbakken została Maren Lundby, na pozostałych miejscach podium znalazły się Line Jahr oraz Anette Sagen.

Tego samego dnia skakali mężczyźni, najlepszym okazał się Velta, z przewagą 13,5 punktu nad Kennethem Gangnesem i o 15 nad Tomem Hilde.

W zawodach drużynowych rozegranych dzień później, w których rywalizowały norweskie okręgi, pierwsze miejsce zdobyła ekipa Akershus, w którym znaleźli się m.in. znalazł się triumfator i brązowy medalista ze skoczni dużej. Druga, ze stratą 48 punktów uplasował się zespół Oslo, natomiast brązowy medal wywalczyła drużyna Oppland.

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Oslo)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Heddal)

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Heddal)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Heddal)

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Norwegii w skokach narciarskich
2015 w Norwegii
Sport w Oslo